Le  peut faire référence à la  d'une grande ville.
 Le  de Budapest (Rákosmente)
 Le  de Paris (Batignolles-Monceaux)
 Le  de Vienne (Hernals)